sowiecki Order Zwycięstwa
 irański Order Zwycięstwa
 gruziński Order Zwycięstwa Świętego Jerzego
 czechosłowacki Order Zwycięstwa Lutowego

Zobacz też:
 kombatancki Order Męczeństwa i Zwycięstwa
 międzysojuszniczy Medal Zwycięstwa w I Wojnie Światowej
 amerykański Medal Zwycięstwa w II Wojnie Światowej
 polski Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
 sowiecki Medal Zwycięstwa nad Japonią